Тепекси де Родригез има више значења:

 Општина Тепекси де Родригез (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепекси де Родригез (Тепекси де Родригез, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику